Bertha – forma inglese e tedesca del nome proprio di persona italiano Berta
Bertha di Savoia – prima moglie di Enrico IV di Franconia
Bertha – comune degli Stati Uniti d'America in Minnesota
154 Bertha – asteroide della fascia principale

Dicke Bertha (Grande Berta) – pezzo d'artiglieria dell'esercito tedesco usato nella prima guerra mondiale